Rosendahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Otto Rosendahl
 Friedrich Rosendahl